Die Saison 2007/08 war die 13. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die letzte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der FSV Bentwisch, der somit zur Saison 2008/09 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

200708
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2007 08